УЕФА Лига шампиона 1999/00. је 45. сезона одржавања овог најважнијег клупског такмичења УЕФА савеза, а 8. сезона од реорганизације овог такмичења и промене назива у УЕФА Лига шампиона.

Финале је одиграно 24. маја 2000. на Стад де Франсу у Сен Денију, где је Реал Мадрид са 3:0 победио Валенсију и тако освојио свој осми трофеј Лиге шампиона. Освајач Лиге шампиона из претходне сезоне, Манчестер јунајтед, је испао у четвртфиналу, где је у двомечу поражен од Реал Мадрида.

Промене у формату такмичења 
Од сезоне 1999/00. Лига шампиона је имала потпуно другачији формат такмичења. Уведено је додатно коло квалификација да би се створила два круга такмичења по групама. Први круг са 32 клуба се састојао од осам група са по четири тима, а у следећи круг су пролазила два првопласирана клуба, док је осам трећепласираних клубова такмичење настављало у трећем колу УЕФА купа. Други круг такмичења по групама је чинило 16 клубова који су били подељени у четири групе са по четири тима, а два првопласирана тима из сваке групе су пролазила у четвртфинале Лиге шампиона.

Квалификације

Прво коло квалификација 
Прве утакмице су одигране 13/14. јула, а реванши 21. јула 1999. 

|}

Друго коло квалификација 
Прве утакмице су одигране 28. јула, а реванши 4. августа 1999. 

|}

Треће коло квалификација 
Прве утакмице су одигране 10/11. августа, а реванши 25. августа 1999. Поражени из трећег кола квалификација су такмичење настављали у првом колу УЕФА купа.

|}

Први круг такмичења по групама 
Такмичење по групама је играно од 14. септембра до 3. новембра 1999.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Група Г

Група Х

Други круг такмичења по групама 
Такмичење по групама је играно од 23. новембра 1999. до 22. марта 2000.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Четвртфинале 
Прве утакмице су одигране 4/5. априлаа, а реванши 18/19. априла 2000.

|}

Полуфинале 
Прве утакмице су одигране 2/3. маја, а реванши 9/10. маја 2000.

|}

Финале

Најбољи стрелци 
Не укључује квалификационе мечеве.

Види још 
 УЕФА куп 1999/00.
 Интертото куп 1999.

Референце и објашњења

Спољашње везе 
 Сезона 1999/00. на сајту УЕФА
 Резултати Купа шампиона
 Спортска историја 1999/00.

Сезоне УЕФА Лиге шампиона
Сезона 1999/00. у УЕФА такмичењима